Густав де Смет (, род.  г.  — ум.  г. , Восточная Фландрия) — бельгийский художник, писавший свои работы в преимущественно импрессионистском и экспрессионистском стилях.

Жизнь и творчество 
Смет родился в Генте в 1877 году. Его отец был декоратором и фотографом. Сначала Гюстав и его брат работали в мастерской отца, а затем стали посещать Королевскую академию изящных искусств, где они учились у Жана Дельвина. Ранние его работы созданы под влиянием импрессионизма. Начиная с 1908 года художник живёт и работает в городке Синт-Мартенс-Латем. В это время он находился под влиянием работ Эмиля Клауса. С началом Первой мировой войны в 1914 году Де Смет бежит в Нидерланды. Здесь он знакомится с экспрессионистским искусством, что коренным образом меняет его творчество. Полотна художника этого периода мрачны, полны беспокойного движения. В 1922 году Де Смет возвращается в Бельгию, живёт сперва в Генте, затем возвращается в Синт-Мартенс-Латем. Картины, написанные им в 1920-е — 1930-е годы, более оптимистичны, основной их темой становится изображение человека и его жизненных обстоятельств.

Художник в конце своего творческого пути писал также пейзажи и городские виды; работы этого периода выполнены в реалистической манере.

Избранные работы 
 Stilleven met fruit (1906)
 La femme au rosier (1912)
 Korenakker te Blaricum (1915)
 Oude Boerderij (Blaricum) (1916)
 De grote schietkraam (1923)
 Les jeunes capitaines (1927)
 Het goede huis (1927)
 Jeune paysanne (1928)
 Le canapé bleu (1928)
 La famille (1933)
 Grazing Cow (1935)
 Béatrice (1923)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Художники XX века
Художники Бельгии
Художники-экспрессионисты Бельгии
Художники Фландрии